Venether, auch Veneter, steht für:

 einen antiken Volksstamm östlich der Weichsel, siehe Veneter (Weichsel)
 einen antiken Volksstamm in Oberitalien, siehe Veneter (Adria)